Gola (anatomia), part interna del coll.
 Gola (pecat), pecat capital relacionat amb el menjar.
 Gola (llengua).
 Gola, punt de la costa que serveix de desembarcador o petit estret que comunica una albufera o riu amb la mar, vegeu Grau (hidrografia)
 Gola, pas estret d'entrada a certs indrets, com ara un avenc, un port, un riu, etc, i per extensió la desembocadura d'un riu, com ara les goles de l'Ebre, les set goles del Nil.